Сахо:
 Сахо (народ) — народ в Эфиопии и Эритрее.
 Сахо (язык) — язык народа сахо.
 Сахо () — община в уезде Чамтау, провинция Йенбай, Вьетнам.

См. также 
 Сако